Kalle Heikkinen ist der Name folgender Personen:

* Kalle Heikkinen (Skilangläufer) (1908–1938), finnischer Skilangläufer
 Kalle Heikkinen (Skispringer) (* 1999), finnischer Skispringer